

Antica Roma
Publio Cornelio Lentulo Caudino e Lucio Cornelio Lentulo Caudino – fratelli, politici romani del III secolo a.C.
Gneo Cornelio Lentulo (console 201 a.C.) – politico romano
Lucio Cornelio Lentulo Lupo – politico romano del II secolo a.C.
Gneo Cornelio Lentulo Marcellino – politico romano del I secolo a.C.
Gneo Cornelio Lentulo l'Augure (47 a.C.-25 d.C.) – politico e generale romano
Gneo Cornelio Lentulo Clodiano – politico romano del I secolo a.C.
Publio Cornelio Lentulo Sura – senatore romano del I secolo a.C. che partecipò alla congiura di Catilina
Cosso Cornelio Lentulo – nome di tre consoli romani del I secolo a.C.
Lucio Cornelio Lentulo Crure – politico romano del I secolo a.C.
Publio Cornelio Lentulo Spintere – politico romano del I secolo a.C.
Publio Cornelio Lentulo Marcellino – politico romano del I secolo a.C.
Publio Cornelio Lentulo – nome di quattro magistrati romani del I secolo a.C.
Lentulo Batiato – impresario di ludi gladiatorii del capuano, proprietario di Spartaco e altri gladiatori la cui evasione diede inizio alla terza guerra servile
Lucio Cornelio Lentulo (console 3 a.C.) – politico romano di I secolo a.C.
Cosso Cornelio Lentulo (console 1 a.C.) – politico romano

Altro
Henri Lentulo – medico e volontario nella legione straniera, pioniere della moderna odontoiatria 
Spirale di Lentulo – attrezzo per la terapia del canale radicolare
Lettera di Publio Lentulo – documento apocrifo neotestamentario, di tradizione medievale, tendente a supportare la storicità di Gesù